Le bosnien est une langue.
 Un Bosnien (Bosanac) nom masculin– nationalité ; bosnien (bosanski) adjectif
 Une Bosnienne (Bosanka) nom féminin– nationalité ; bosnienne (bosanska) adjectif  
 Les Bosniens (en bosnien/croate/serbe Bosanci) pluriel– nationalité, sont les habitants (citoyens) de Bosnie-Herzégovine quelle que soit leur origine ethnique : Bosniaques, Serbes de Bosnie, Croates de Bosnie-Herzégovine et les autres minorités de Bosnie-Herzégovine (Roms...). Il est parfois traduit en français par le terme Bosniaque qui désigne par ailleurs le peuple bosniaque (du bosnien/croate/serbe Bošnjaci).
 Le Bosniaque (Bošnjak) appartenance ethnique; Bosniaques (Bošnjaci) pluriel
 le poney bosnien, une race de chevaux.

Voir aussi